Масалли́нский райо́н () — административная единица на юге Азербайджана. Административный центр город Масаллы.

География 

Масаллинский район граничит с Ленкоранским, Лерикским, Ярдымлинским, Джалилабадским, Нефтечалинским районами. С востока район омывается Каспийским морем, на западе заходит в Талышские горы, Буроварский хребет. Высота территории достигает 917 м. Имеются минеральные и геотермальные источники. Средняя температура в январе 2,5 °C, в июле 25,6 °C. Величина годовых осадков — 600—800 мм. Самой крупной рекой является Виляш. В горной части района имеются широколиственные леса гирканского типа — дуб каштанолистный, граб, бук, амбур (Parrotia persica), самшит гирканский, хурма кавказская, мушмула, иглица гирканская, даная и др. Общая площадь лесов района равна 16,9 тыс.га.

История 

В древние времена территория района была в составе государства Манна, Атропатена.

С середины XVIII века находилась в составе Талышского ханства.

В середине XIX века территория Масаллинского района входила в состав Ленкоранского уезда.

Масаллинский район был образован в 1930 году.

Климат и природа 
Климат мягкий субтропический. Средняя температура в районе летом составляет +29 градусов, а зимой 7 градусов выше нуля. Территория района покрыта густыми лесами, в которых растут редкие растения, в том числе железное дерево (парротия персидская). Из деревьев тут растут также бук, граб, железное дерево, ольха, дуб и др.

Государственно-политическое устройство

Исполнительная власть 
Главой Масаллинского района является Глава исполнительной власти. Главы исполнительной власти:
 Сафаров, Азер Фаттах оглы — до 30 сентября 2004
 Алиев, Октай Джалил оглы — с 30 сентября 2004 по 29 сентября 2006
 Агаев, Газанфар Ариф оглы — с 30 сентября 2006

Транспортная инфраструктура 
Общая длина автомобильных дорог, проходящих через территорию района, равна 330,2 км. Из них ко II категории относятся 11 км, к III категории — 102,4 км, к IV категории — 66,8 км, а к V — 150 км.

Длина железных дорог, проходящих через территорию района, равна 36,2 км. 9,2 км из них являются остаточными железными дорогами.

Административное устройство 
Районный центр района — город Масаллы. Другими крупными населёнными пунктами являются поселки: Аркиван, Борадигях, сёла: Шарафа, Бамбашы, Кызылагадж, Таза Алвади.

Населённые пункты 
 Колатан - столица района.
 Аркиван (старое название Дашвенд) — посёлок в Масаллинском районе, который расположен в 2 км от центра города, находится на правом берегу Виляшчая, в предгорьях Ленкоранской низменности, Талышских гор и Каспийского моря.
 Борадигях — посёлок городского типа в Массалинском районе, расположенный на Ленкоранской низменности, в 15 км от железнодорожной станции. В 2009 году в посёлке насчитывалось 10 600 человек.
 Масаллы - город, административный центр Масалинского района. по данным 2012 года в Масаллинском районе численность населения составляет 286 000 человек.
 Мишками — деревня Масаллинского района. По данным на март 2017 года численность населения деревни составляет 534 человек.
Гасымлы — село Масаллинского района. Население состоит из азербайджанцев.
 Тюркоба — село Масаллинского района. Население преимущественно состоит из талышей.
 Хишкядяря — село входящее в административно-территориальную единицу Масаллинского района. Население села состоит из талышей.
 Татьян
 Гаджитепе
 Шахрияр
 Хырмандалы
 Махмудавар
 Бамбаши
 Чахырлы
 Кызылагач
 Гариблар
 Онджагала
 Кехна Алвады
 Ниналов
 Бабакуджа
 Гасанлы

Население 
Численность населения на январь 2015 года составила 215,2 тыс. чел.Средняя плотность населения — 158 чел./ кв.км.

Исторические и архитектурные памятники 
 Мавзолей Назиры Ханум в селе Хишкадара, относящийся к XIV веку;
 Археологический памятник, тюркское поселение в селе Махмудавар, относящееся к III—IX векам;
 «Крепость Аркиван», относящаяся к IX—X векам;
 Поселение Шахрияр в селе Гаргалык, относящееся к средним векам;
 Мечеть Джума в городе Масаллы, относящаяся к XIX веку;
 Мечеть Борадигяр, относящаяся к XIX веку;
 Мечеть Кызылавар, относящаяся к XIX веку;
 Баня в городе Масаллы, относящаяся к XIX веку;
 Мавзолей Амира в селе Гулутепе, относящаяся к XIX веку;
 Родник Мехти в селе Аркиван, относящаяся к XIX веку;
 Источник Мирсали в селе Сыхдаш, относящаяся к XIX веку;
 Мавзолей Баба Сеидаги в селе Махмудавар, относящийся к XVI веку;
 Фигуры горного барана в селах Шихлар, Годман, Махмудавар, Еддиоймаг и Гусейнгаджилы, относящаяся к XIX веку;
 Курганы Карахантепе, Гошатепе, Аллахгулутепе и Мирзатепе в селе Хишкедлара, относящиеся к бронзовому веку;
 Курганы Мамедтепе, Остиоттепе, Алытепе в селе Таза Алвады, относящиеся к бронзовому и железному периодам;
 Гробница Мир Саид Садыг Аги в селе Аркиван, относящаяся к XXI веку;
 Музей Истории-Краеведения, с экспонатами до 20 тысяч штук, в селе Хишкедере;
 Крепость Саххат в селе Ниналов, относящаяся к средним векам;
 Родник Шахсафи в селе Аркиван, относящийся к XX веку.

Музей истории-краеведения 
В Масаллинском краеведческом музее содержится более 7 тыс. экспонатов, которые отражают историю региона со времен энеолита (4 тыс. до н. э.) до XX века. В экспозиции музея представлены образцы одежды, графики, скульптуры, резьбы, прикладного искусства, нумизматики, этнографии, фотографии и документы. В Масаллинском районе находятся 168 древних памятников, крепостей, дворцов, храмов, бань, родников, 51 из которых являются историческими и архитектурными памятниками, 70 — археологическими, а остальные — памятниками XX века.

Минеральные источники

Истису 
Истису находится около села Аркиван. Название термального источника в переводе означает «горячая вода» (азерб. «isti» — «горячий», «su» — «вода»). Вода этого источника поступает из недр земли с глубины 90-250 м в горячем виде (около 69 градусов Цельсия) и применяется при лечении многих заболеваний. Вокруг источника построены несколько пансионатов, коттеджи, палаточные городки.

Природа района

Известные уроженцы 

  — советский государственный деятель Азербайджанской ССР.

См. также 
 Административно-территориальное деление Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная власть Масаллинского района Официальный сайт 

 
Появились в 1930 году в Азербайджане